Дейв Мелоуні (,  31 липня 1956, Кіченер) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції захисника.

Провів понад 700 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1971 року.

1974 року був обраний на драфті НХЛ під 14-м загальним номером командою «Нью-Йорк Рейнджерс».

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 12 років, захищав кольори команд «Нью-Йорк Рейнджерс» та «Баффало Сейбрс».

Загалом провів 706 матчів у НХЛ, включаючи 49 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Статистика

Посилання 
 
 

Канадські хокеїсти
Хокеїсти «Нью-Йорк Рейнджерс»
Хокеїсти «Баффало Сейбрс»
Хокеїсти АХЛ
Задрафтовані «Нью-Йорк Рейнджерс»
Уродженці Кіченера
Американські спортивні коментатори